(1829-1892), sénateur
 Henri Biolley (1858-1939), ingénieur forestier
 Jacques Biolley (1957-), artiste peintre, sculpteur et écrivain suisse.
 Paul Biolley (1862-1908), naturaliste
 Raymond de Biolley (1789-1846), industriel et homme politique
 Raymond de Biolley (1866-1937), homme politique
 Walter Biolley (1866-1905)